Hiroki Miyazawa – calciatore giapponese
Hiroshi Miyazawa – ex calciatore giapponese
Kenji Miyazawa – poeta, scrittore e agronomo giapponese 
Kiichi Miyazawa – politico giapponese
Michel Miyazawa – ex calciatore giapponese
Takashi Miyazawa – ex ciclista su strada giapponese
Yuki Miyazawa – cestista giapponese